Réka-Luca Jani e Christina Shakovets erano le detentrici del titolo, ma Jani quest'anno non ha partecipato. Shakovets ha fatto coppia con Alona Fomina ma ha perso nel primo turno.

Il doppio femminile del torneo di tennis Telavi Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria Elena Camerin e Anja Prislan che hanno battuto in finale Anna Zaja e Maša Zec Peškirič 7–5, 6–2.

Teste di serie 

  Paula Kania /  Irina Chromačëva (semifinali)
  Ilona Kramen' /  Akiko Ōmae (quarti di finale)

  Julia Cohen /  Ekaterina Jašina (primo turno)
  Alëna Fomina /  Christina Shakovets (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Telavi Open 2013